Aliprandi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Aliprandi (1924–2003), italienischer Geistlicher, Bischof von Cuneo
 Marcello Aliprandi (1938–1997), italienischer Filmregisseur